In 2011 werd het 99ste Campeonato Paraense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Pará. De competitie werd georganiseerd door de Federação Paraense de Futebol  en werd gespeeld van 1 december 2010 tot 26 juni 2011. Independente werd de kampioen.

Voorronde

Eerste toernooi

Eerste fase

Tweede fase
Bij gelijkspel gaat de club die het best presteerde in de competitie door.

Tweede toernooi

Eerste fase

Tweede fase
Bij gelijkspel gaat de club die het best presteerde in de competitie door.

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Paraense
Para